Момчило Попович:
 Попович, Момчило (1909—1943) — инженер, участник Народно-освободительной войны Югославии, командир Озренского партизанского отряда Народно-освободительной армии Югославии. Народный герой Югославии.
 Попович, Момчило (1919—1962) — участник Народно-освободительной войны Югославии, сотрудник представительства ФНРЮ в ФРГ. Народный герой Югославии.